Салоники 2013 — третий турнир серии Гран-при ФИДЕ 2012/2013 годов, проходил в Салониках с 21 мая по 4 июня. Вначале планировался в Мадриде.

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница

Гран-при ФИДЕ
Шахматы в Греции
2013 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Салониках
Май 2013 года
Июнь 2013 года
Спорт в Греции в 2013 году